Свердло́вское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Всеволожского района Ленинградской области.

Административный центр — пгт им. Свердлова.

Географические данные 
 Общая площадь: 11 547 га
 Расположение: южная часть Всеволожского района
 Граничит:
 на севере — с Заневским городским поселением
 на северо-востоке — с Колтушским сельским поселением

По территории поселения проходят автодороги:
  (Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга)
  (часть ) «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск)
  (Санкт-Петербург — Всеволожск)
  (Карьер-Мяглово — Кузьминка)
  (Посёлок имени Свердлова — Маслово)
  (cпецподъезд № 22)

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 37 км.

История 
Свердловское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года.

Население

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входят 10 населённых пунктов:

28 декабря 2004 года в связи с отсутствием жителей областным законом № 120-оз была упразднена деревня Самарка.

Местное самоуправление 
Глава поселения — Нехвядович Эдуард Антонович. Врио главы администрации — Шорников Андрей Петрович. Телефоны администрации: 8 (81370) 77-290, 77-490.

Экономика 
На территории муниципального образования работают: ЗАО «Племзавод „Приневское“», заводы «Эталон», «ЛенСпецСМУ» и «Невский керамический завод», чаеразвесочная фабрика «Невские пороги».

Примечания 

Муниципальные образования Всеволожского района
Городские поселения Ленинградской области